A Serra de Valongo é uma elevação de Portugal Continental, com 376 metros de altitude. Situa-se no Douro Litoral, no concelho de Valongo.

Existem dezenas de buracos e grutas consideradas Património Nacional, embora sejam de difícil acesso e extremamente perigosas.

Valongo